Премия «Сезар» за лучший звук () вручается ежегодно французской Академией искусств и технологий кинематографа, начиная с первой церемонии в 1976 году.

Список лауреатов и номинантов

1976—1980

1981—1990

1991—2000

2001—2010

2011—2020

Ссылки 
 Список лауреатов и номинантов на официальном сайте Академии искусств и технологий кинематографа 
 Лауреаты и номинанты премии «Сезар» на сайте IMDb 

Сезар (кинопремия)